Op het toernooi van Wimbledon in 2016 hebben de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 29 juni tot en met 9 juli 2016 gespeeld. Titelverdedigsters Martina Hingis en Sania Mirza waren het eerste reekshoofd. Het toernooi werd gewonnen door de Amerikaanse zussen Venus en Serena Williams. In de finale waren zij te sterk voor Tímea Babos (Hongarije) en Jaroslava Sjvedova (Kazachstan).

Algemeen

Geplaatste teams 
De plaatsingslijst is gebaseerd op de WTA-ranking per 20 juli 2016.

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
  Toernooischema WTA (pag.3)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2016